Dieser Artikel behandelt die Neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Neuseeland nimmt zum sechsten Mal an der Endrunde teil. Bei den bisherigen Teilnahmen schied die Mannschaft immer in der Vorrunde aus und konnte noch kein Spiel gewinnen.

Qualifikation 
Die gemeinsame Bewerbung von Australien und Neuseeland setzte sich nach dem Rückzug anderer Bewerber bei der Entscheidung um die Vergabe mit 22:13 Stimmen gegen den einzigen verbliebenen Mitbewerber Kolumbien durch. Somit mussten sich die Neuseeländerinnen ebenso wie die Australierinnen nicht für die WM qualifizieren. Neuseeland nahm daher nicht an der Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen 2022 teil.

Vorbereitung 
In den zwölf Monaten vor der WM finden bzw. fanden folgende Spiele statt:

Endrunde

Auslosung 
Bei der am 22. Oktober 2022 stattgefundenen Auslosung war die Mannschaft als Gruppenkopf von Gruppe A gesetzt. Sie konnte somit nicht in eine Gruppe mit dem anderen Gastgeber Australien, Weltmeister USA oder Deutschland gelost werden. Der Mannschaft wurden Ex-Weltmeister Norwegen, gegen den das Eröffnungsspiel bestritten wird, WM-Neuling Philippinen und die Schweiz zugelost. Alle Gruppenspiele wie auch die folgenden K.-o.-Spiele mit Ausnahme des Finales finden in Neuseeland statt. Gegner im Achtelfinale wäre eine Mannschaft der Gruppe C mit Spanien und Ex-Weltmeister Japan, im Viertelfinale dann die Mannschaften der Gruppen E (u. a. Weltmeister USA und Vizeweltmeister Niederlande) und G (u. a. Schweden). Auf Deutschland kann die Mannschaft nur im Finale oder Spiel um Platz 3 treffen.

Gruppenspiele 

|}
*: alle Anstoßzeiten in Ortszeit

Neuseeland
2023